Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kowalenko – białoruski lekkoatleta
 Andriej Kowalenko – rosyjski hokeista, działacz hokejowy, olimpijczyk
Andrij Kowałenko – ukraiński piłkarz wodny
 Andrij Kowałenko – ukraiński pływak
 Igor Kowalenko – ukraiński szachista
 Jan Kowalenko – prawosławny duchowny
 Jan (Kowalenko) (właśc. Andriej Kowalenko) – prawosławny biskup
 Jelena Kowalenko – rosyjska siatkarka
 Nikander (Kowalenko) – prawosławny biskup
 Siergiej Kowalenko – radziecki koszykarz
 Władysław Kowalenko – polski historyk, archeolog, marynista